Морской ястреб может означать:
 «Морской ястреб» — роман английского писателя Рафаэля Сабатини.
 «Морской ястреб» — американский художественный фильм 1924 года.
 «Морской ястреб» — американский художественный фильм 1940 года.
 «Морской ястреб» — советский художественный фильм 1941 года.
 «Морской ястреб» — песня к советскому фильму «Морской ястреб».

См. также 
 Curtiss SC Seahawk — американский разведывательный гидросамолёт.
 Sikorsky SH-60 Seahawk — американский палубный многоцелевой вертолёт.